Hrușca, Hrușcă, Hruška, Hrușcovschi:
 Hrușca, Stînga Nistrului ( Grușka), o localitate-centru de comună din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului (Transnistria), Republica Moldova
 Hrușca, Moghilău, localitatea de reședință a comunei omonime din raionul Moghilău, regiunea Vinnița, Ucraina.
 râul Hrușca, un curs de apă, afluent al râului Crasna
 rezervația naturală Hrușca în Transnistria

Hrușcă 
 Ștefan Hrușcă (* 1957, Ieud), un interpret român din Maramureș de muzică folk

Vezi și 
 Hrušica
 Gheorghe Grușca
 Hrușova

Toponime românești
Toponime slave